-{T9}- se može odnositi na:
 TFRC, ćelijski receptor
 LSWR T9 klasa, tip britanske lokomotive